

Sigle 
 Rete Nazionale Interbancaria

Codici 
 RNI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Corn Island (Nicaragua)